Altsattel, Altsattl bzw. Alt Sattl ist der Name folgender Orte:

 Altsattel (Lommatzsch), Ortsteil von Lommatzsch im Landkreis Meißen, Sachsen
 Staré Sedlo u Tachova (Altsattel bei Pfraumberg), Gemeinde in Tschechien
 Staré Sedlo u Sokolova (Alt Sattl bei Elbogen), Gemeinde in Tschechien
 Starosedlský Hrádek (Altsattler Bürgel), Gemeinde in Tschechien
 Staré Sedlo (Stádlec) (Altsattel), Ortsteil der Gemeinde Stádlec, Tschechien
 Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou) (Altsattel), Ortsteil der Gemeinde Orlík nad Vltavou, Tschechien
 Staré Sedlo (Teplá) (Altsattl), Ortsteil der Stadt Teplá, Tschechien